Althamer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Althamer (~1500-~1539), deutscher Humanist und Reformator
 Paweł Althamer (* 1967), polnischer Künstler

Siehe auch:

 Althammer